Luxury You Can Afford — 7-й студійний альбом Джо Кокерa, презентований 1 серпня 1978 року на лейблі Asylum Records.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Джо Кокера
Англомовні музичні альбоми
Серпень 1978